Мордвиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Мордвиновка — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Мордвиновка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области, Гавриловский сельсовет.
 Мордвиновка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области, Каменский сельсовет.
 Мордвиновка — село в Увельском районе Челябинской области.

Украина 
 Мордвиновка — село в Мелитопольском районе Запорожской области.

См. также 
 Мордвиновка — исторический район Ломоносова.
 Мордвиновка — усадьба Н. С. Мордвинова в Ломоносове.
 Мордвиновка — метеорит, упавший 19 мая 1826 года в районе села Мордвиновка Павлоградского района.